Каза́нский мост — название мостов в различных населённых пунктах России.

 Казанский мост — мост в Санкт-Петербурге.
 Казанский мост — мост во Владивостоке.
 Казанский мост — мост в городе Пензе.

См. также 
 Казанская площадь
 Казанская улица
 Казанский остров
 Казанский переулок
 Казанское шоссе (Нижний Новгород)